Этельбу́рга Уэссе́кская (; умерла между 727 и 730) — королева Уэссекса; причислена к лику святых Католической церкви. Память .

Биография 
Этельбурга Уэссекская была супругой правившего с 688 по 726 год короля Уэссекса Ине. По преданию, Ине имел тяжёлый характер, но благотворное влияние Этельбурги научило его правильно использовать власть и собственность.

В 726 году король Ине отрёкся от престола и отправился вместе с Этельбургой в паломничество в Рим, где основал приют для бедных английских пилигримов. Король Ине умер в 728 году, а его супруга Этельбурга умерла в 727—730 годах.

Потомства после себя Ине и Этельбурга не оставили.

Примечания

Литература 
 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов.
 Англосаксонская хроника

Родившиеся в VII веке
Умершие в 720-е годы
Святые по алфавиту
Католические святые
Святые Уэссекса
Святые Единой Церкви
Христианские святые VII века
Христианские святые VIII века
Супруги англосаксонских королей
Супруги правителей VII века
Супруги правителей VIII века
Персоналии англосаксонской Англии VII века
Персоналии англосаксонской Англии VIII века